Гофф () — прізвище. Відомі носії:

 Жак Ле Гофф (; 1924—2014) — французький історик-медієвіст.
 Кейті Гофф (; 1989) — американська плавчиня, олімпійська медалістка (2008).
 Макс Гофф ( 1982) — німецький веслувальник, олімпійський медаліст (2012).
 Ніколя ле Гофф (15 лютого 1992, Париж, Іль-де-Франс) — французький волейболіст, олімпійський чемпіон 2020 року, чемпіон Європи.
 Тед Гофф (; 1937) — американський винахідник, один із творців першого мікропроцесора Intel 4004.
 Том Гофф (; 1973) — американський волейболіст, олімпійський чемпіон (2008).
 Якоб Гендрік Вант-Гофф (; 1852—1912) — голландський фізик і хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії (1901).

Німецькі прізвища